Тавлы  — село в Зырянском районе Томской области, Россия. Входит в состав Высоковского сельского поселения.

География 
Село располагается на юге Зырянского района, примыкая к центру поселения — пос. Высокое. Протекает река Кубидат, в которую с противоположной от села стороны впадает речка Штыра.

Население

Инфраструктура 
Объекты социальной сферы находятся в пос. Высокое, среди них: фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа, Дом культуры и библиотека.

Транспорт 
Проходит дорога, ответвляющаяся в районе Богословки от трассы Зырянское — Тегульдет.

Примечания 

Населённые пункты Зырянского района